Kovanluk est un toponyme qui peut désigner :

Kovanluk, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;

Kovanluk, une localité située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Kovanluk, un village de Serbie situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava.